Il singolare del Bank Austria Tennis Trophy 1992 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour 1992.

Michael Stich era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Petr Korda ha battuto in finale 6–3, 6–2, 5–7, 6–1 Gianluca Pozzi.

Teste di serie

  Petr Korda (campione)
  Carlos Costa (primo turno)
  Sergi Bruguera (secondo turno)
  Brad Gilbert (quarti di finale)

 Amos Mansdorf (primo turno) 
 Andrij Medvedjev (secondo turno) 
 Andrej Čerkasov (primo turno) 
 Fabrice Santoro (secondo turno)

Tabellone

Finale

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 

Bank Austria Tennis Trophy 1992
ATP Tour 1992